Такеда () — японське прізвище.

 Рід Такеда — самурайський рід у середньовічній Японії.
 Такеда Нобухіро (1431—1494) — 1-й даймьо Осіми (на острові Хоккайдо). Відомий також як Какідзакі Нобухіро.
 Такеда Нобутора (1494—1574) — японський державний і політичний діяч, самурайський полководець.
 Такеда Шінґен (1521—1573) — японський державний і військовий діяч, магнат, самурайський полководець періоду «Країн, що воюють».
 Такеда Кацуйорі (1546—1582) — самурайський полководець середньовічної Японії періоду Сенґоку. Син Такеди Шінґена.
 Такеда Йохеї (нар. 1987) — японський футболіст, воротар клубу «Нагоя Грампус».
 Такеда Нобухіро (1965) (нар. 1965) — японський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Такеда Нобухіро (нар. 1967) — колишній японський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Такеда Сокаку (1859—1943) — майстер японських бойових мистецтв, засновник Дайто-рю айкідзюдзюцу, попередника айкідо.

Див. також 
 4965 Такеда (4965 Takeda) — астероїд головного поясу, відкритий 6 березня 1981 року.

Японські прізвища